Мэйбл Мойр-Джеймс (; 1917—2010) — доминикская общественно-политическая деятельница, первая женщина-министр Доминики. Известна также как активная участница движения за права женщин и основательница Гильдию женщин в Доминике.

Биография 
Прежде чем заняться политикой, Мойр-Джеймс работала со своим мужем в аптеке.

Она вступила в Лейбористскую партию Доминики и завоевала депутатское место от Западного округа на всеобщих выборах в 1966 году. В 1967 году Доминика получила от Великобритании статус ассоциированного государства, и Мойр-Джеймс стал министром внутренних дел Она занимала эту должность с 1967 по 1970 год.

Примечания 

Общественные деятели Доминики
Депутаты Доминики
Министры внутренних дел Доминики
Женщины-политики
Умершие в 2010 году
Родившиеся в 1917 году